Międzywydziałowy Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego (MIF UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Uniwersytetu Rzeszowskiego, która została usamodzielniona w 2005 roku. Poprzednio wchodziła w skład Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Kształci studentów na kierunku filozofia na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

W ramach Międzywydziałowego Instytutu Filozofii znajduje się 6 zakładów. Aktualnie zatrudnionych jest 19 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 1 na stanowisku profesora zwyczajnego, 8 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 8 adiunktów ze stopniem doktora oraz 2 asystentów z tytułem magistra). 

Według stanu na 2012 rok na instytucie studiuje łącznie 163 studentów, wyłącznie na studiach dziennych.

Władze 
 Dyrektor: dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR
 Wicedyrektor ds. Finansów i Dydaktyki na Studiach Filozoficznych: dr Włodzimierz Zięba
 Wicedyrektor ds. nauki i spraw studenckich: dr Beata Guzowska

Poczet dyrektorów 
 2005-2012: prof. dr hab. Andrzej Leszek Zachariasz – filozof (historia filozofii, metafilozofia, teoria bytu, teoria poznania)
 od 2012 r.: dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR – filozof (filozofia antyczna, historia filozofii)

Kierunki kształcenia 
Instytut kształci studentów na studiach licencjackich (3 letnie) na następujących kierunkach i specjalnościach:
 filozofia
 filozofia teoretyczna

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających (2 letnie) na kierunkach i specjalnościach:
 filozofia
 filozofia teoretyczna
 filozofia komunikacji społecznej

Ponadto instytut prowadzi również następujące studia podyplomowe, które prowadzone są w Rzeszowie i Tarnobrzegu:
 filozofia i etyka

Struktura organizacyjna

Zakład Teorii Poznania i Teorii Bytu 
 Pracownicy:
 Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zachariasz
 dr hab. Grażyna Żurkowska, prof. UR
 dr hab. Daniele Stasi, prof. UR
 dr Włodzimierz Zięba
 dr Marek Bosak

Zakład Historii Filozofii 
 Pracownicy:
 Kierownik: dr hab. Przemysław Paczkowski, prof UR
 dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR
 dr Adam Wojtunik
 mgr Marcin Subczak

Zakład Logiki i Metodologii Nauk 
 Pracownicy:
 Kierownik: dr hab. Aleksy Mołczanow
 dr Piotr Sobol-Kołodziejczyk
 mgr Paweł Balcerak

Zakład Filozofii Społecznej 
 Pracownicy:
 Kierownik: dr hab. Leszek Gawor, prof. UR
 dr Magdalena Michalik-Jeżowska

Zakład Filozofii Kultury 
 Pracownicy:
 Kierownik: dr hab. Zbigniew Stachowski, prof. UR
 dr Beata Guzowska
 dr Ryszard Wójtowicz

Zakład Filozofii Człowieka 
 Pracownicy:
 Kierownik: dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR
 dr hab. Artur Mordka, prof. UR
 dr Adam Kubiak
 dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

Adres 
 Międzywydziałowy Instytut Filozofii 
 Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 al. Tadeusza Rejtana 16 c 
 35-959 Rzeszów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona instytutu
 

Filozofia
Wydziały i instytuty filozofii w Polsce